Парламентские выборы в Новой Зеландии состоялись в субботу 23 сентября 2017 года, на которых был избран 52-й созыв Палаты представителей. Предыдущий парламент был избран 20 сентября 2014 года и был официально распущен 22 августа 2017 года.

Избирательная система 
Избиратели избрали 120 членов Палаты представителей, в состав которой вошли 71 кандидатов по одномандатным округам и 49 кандидатов по партийным спискам. Новая Зеландия использует смешанную систему голосования, которая дает избирателям два голоса: один для голосования за своего депутата от одномандатного округа и один для политической партии по партийному списку. Чтобы получить мандат, партия должна провести хотя бы одного депутата в парламент по одномандатному округу или получить не менее 5 % голосов по партийному списку.

Ход выборов 
Избирателями было зарегистрировано около 3,57 млн человек, из которых проголосовали 2,63 млн. (79,8 %).

До выборов Национальная партия, возглавляемая премьер-министром Биллом Инглишем, управлявшая с 2008 года в «правительстве меньшинства» с поддержкой () от партий Маори, ACT и Объединенного будущего. Основными оппозиционными партиями правительства Национальной партии были Лейбористская партия (официальная оппозиция) во главе с Джасиндой Ардерн и Партия Зеленых во главе с Джеймсом Шоу.

Опросы общественного мнения

Результаты 
Национальная партия получила большинство — 56 мест (по сравнению с 60 в 2014 году). В том случае, если поддерживающий партнер АСТ сохранил свое единственное место, правительство Национального меньшинства было недостаточно для того, чтобы 61 место, необходимое для формирования правительства большинства, и премьер-министр заявил, что эта договоренность не будет продолжена. Лейбористы добились больших успехов после того, как Джасинда Ардерн стала лидером партии за семь недель до выборов, увеличив свое представительство с 32 до 46 мест. Многие из лейбористских мест пришли за счет партии «Зелёных», которая потеряла почти половину своих мест (с 14 до 8) после отставки со-лидера партии Меитирии Турей из-за предполагаемого личного обогащения и мошенничества на выборах. New Zealand First выиграла 9 мест и получила возможность сформировать правительство либо с Национальной партией, либо с Лейбористской партией и Партией зелёных. Лидер NZ First Уинстон Питерс был заместителем премьер-министра и казначеем в правительстве после выборов 1996 года и в качестве министра иностранных дел под руководством лейбористов после выборов 2005 года.

На выборах только пять партий прошли в парламент. На выборах также была избрана ; она стала первой беженкой в парламенте Новой Зеландии.

Источник :

Примечания 

Новая Зеландия
Выборы в Новой Зеландии
Сентябрь 2017 года
2017 год в Новой Зеландии